Bribir ist der Name mehrerer Orte:

 Bribir (Novi Vinodolski), ein Ortsteil der Gemeinde Novi Vinodolski, Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien (südöstlich von Rijeka)
 Bribir (Skradin), ein Ortsteil der Gemeinde Skradin, Gespanschaft Šibenik-Knin, Kroatien (nordwestlich von Šibenik)